Мора́льная па́ника () — социальный феномен, заключающийся в распространении в обществе массовой истерии относительно чего-либо (будь то идеология, тенденция развития общества, человек или группа людей), якобы угрожающего безопасности общества и/или его моральным ценностям. Главной характеристикой моральной паники является непропорциональность реакции на угрозу, когда события, имеющие тривиальное значение, вызывают эпизоды широко распространённого беспокойства и страха.

Характеристика 
Словосочетание moral panic впервые появилось в англоязычной прессе в 1830 году, однако научное исследование этого явления началось с работы социолога и криминолога  «Народные дьяволы и моральная паника», опубликованной в 1972 году. Также Маршалл Маклюэн употреблял этот термин ранее в своей книге «Понимание медиа» (1964).

Антрополог Д. В. Громов отмечает, что большую роль в формировании и распространении моральной паники играют СМИ. Именно они, согласно Коэну, способны быстро и драматично создавать определённые социальные проблемы и вызывать появление новых моральных паник. При этом, их широкое освещение в СМИ способно не только придать определённым социальным группам, несущим или якобы несущим общественную угрозу, гипертрофированно негативное значение, но и, наоборот, создать им рекламу, закладывая канон субкультурного образца и обеспечивая приток новых членов в разрекламированные сообщества.

Социологи  и Эрих Гуд в качестве основных признаков моральной паники указывают следующие:

 Уверенность в том, что поведение социальной группы, вызвавшей панику, оказывает негативное влияние на общество;
 Демонизация вышеуказанной социальной группы, чёткое разделение на «мы» и «они»;
 Требование «немедленно принять жёсткие меры» — как правило, неоправданно жёсткие по сравнению с реальной угрозой со стороны данной группы (если таковая вообще существует);
 Согласие большей части общества с тем, что оно находится перед лицом серьёзной опасности. Не обязательно, чтобы все поголовно члены общества были убеждены в этом — достаточно наличия небольшой, но организованной и настойчивой группы пропагандистов и неспособности жертв паники дать им адекватный ответ;
 Моральная паника, как правило, очень быстро сходит на нет и забывается после прекращения нагнетания истерии в средствах массовой информации или же после появления другой популярной темы для обсуждения в обществе.

Д. В. Громов отмечает, что моральные паники могут провоцироваться и умышленно, с целью манипуляции массовым сознанием и формирования нужного общественного климата.

Классификация агентов, вызывающих моральную панику 
Социологи Эрих Гуд и Нахман Бен-Йегуда выделили три типа агентов, которые могут спровоцировать моральную панику.
 «Низовая модель», предполагающая, что моральная паника идёт «снизу вверх» и возникает спонтанно как ответ на некоторый социальный стресс.
 «Элитистская модель», предполагающая, что моральная паника является результатом целенаправленных и вполне сознательных действий политической элиты.
 «Модель заинтересованных групп», предполагающая, что моральная паника исходит от «заинтересованных групп», в роли которых выступают различные профессиональные ассоциации, ангажированные журналисты, религиозные группы, общественные движения и т. п.

«Низовая модель» является необходимым условием для возникновения моральной паники, поскольку ни политики, ни медиа, ни общественные активисты не могут сформировать ощущение угрозы там, где его изначально не было. Эти массовые страхи и тревоги обычно остаются неясными и смутными без действий политиков, журналистов и общественных активистов, которые их публично артикулируют. Таким образом «низовая модель» обеспечивает топливо для моральной паники, активисты организуют её фокус, интенсивность и направление, а элиты могут использовать её в своих интересах.

Примеры 
В качестве примеров моральной паники Филип Дженкинс называет охоту на ведьм в средневековой Европе, еврейские погромы, репрессии против «врагов народа» при Сталине, маккартизм, сатанинскую панику в США 1980-х годах, а также педоистерию. В докладе Комиссии по незаконному обороту наркотиков, сообществам и государственной политики Королевского общества искусств было также отмечено, что решение начать «войну с наркотиками» было продиктовано не столько рациональными причинами, сколько моральной паникой.

Примером нагнетания моральной паники в современном российском обществе, по мнению Московской Хельсинкской группы и профессора Университета Дикина Кэя Уилкинсона, является истерия вокруг ЛГБТ.

Японский юрист  отмечает, что несмотря на то, что Япония является страной с весьма низким уровнем преступности, в 1990-х годах благодаря изменению методики учёта преступлений в японском обществе распространилось мнение, что уровень преступности резко возрос (и что преступления становятся всё более тяжкими). В итоге моральная паника из-за «рушащегося безопасного общества» даже повлияла на итоги выборов 2003 года.

Часто нагнетанию моральной паники способствует распространение в обществе городских легенд, например о существовании в социальных сетях «групп смерти», связанных с игрой Синий кит, возникшей из-за нескольких подростковых самоубийств.

См. также 
 Массовая истерия
 Массовый психоз
 Анти-ЛГБТ+ риторика

Примечания

Литература 
 
 
 Ефанов А. А. Моральные паники как фактор социальных изменений: дис. … канд. социол. наук: 22.00.04 / А. А. Ефанов. Саранск, 2016. — 179 с.
 Коэн С. Народные дьяволы и моральная паника. Создание модов и рокеров. / Пер. с англ. Артёма Морозова и Дианы Хамис. — М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2022. — 352 с. ISBN 978-5-7598-2341-4 
 

Социология морали
Социальная психология
Психические эпидемии
Психология толпы